Усадьба Алкветтернс () - усадьба в Алкветтерн (), в муниципалитете Стурфош () в провинции Вермланд. В начале 1600-х годов усадьба принадлежала роду Риббинг, позже принадлежал Элиасу Ларссону Линроту.  Среди более поздних владельцев - рода Гейерштам, Митандер, Сундин. С 1865 года усадьбой владела компания Alkvetterns AB. В 1912 году усадьба была приобретена целлюлозно-бумажной компанией Katrinefors AB. С 1970-х годов усадьба принадлежит принадлежит частным лицам.

Примечания 

Усадьбы Швеции